Beiler ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Beiler (* 1953), kanadischer Ringer
 Nadine Beiler (* 1990), österreichische R&B-Sängerin

Beiler ist der Ortsname von:
 Beiler, Gemeinde Weiswampach, Großherzogtum Luxemburg

Siehe auch:
 Peiler